Die Casino Admiral Trophy 2018 war ein Tennisturnier, das vom 26. bis 31. März 2018 in Marbella stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 116 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 108 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 113 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Marbella